Bulgarii (în ) sunt principalul grup etnic din Bulgaria, numărând 5.664.624 de persoane conform recensământului din 2011, adică 76,9% din totalul populației.

Numărul și cota 

Numărul și cota de bulgari, potrivit recensământului din Bulgaria a lungul anilor:

Numărul și cota de bulgari, potrivit recensământului din Bulgaria a lungul anilor, de regiuni:

Vezi și 
Demografia Bulgariei

Referințe 

Bulgari
Grupuri etnice din Bulgaria